diagnoza (medycyna)
 diagnoza różnicowa
 diagnoza (psychologia)
 diagnoza (pedagogika)
 diagnoza społeczna
 diagnoza oświatowa
 diagnoza taksonomiczna
 diagnoza techniczna

 Diagnoza – polski serial telewizyjny

Przypisy